Словенський національний театр опери та балету (,  ), або, коротко, Ljubljana SNG Opera and Ballet — національна оперно - балетна компанія Словенії. Місце його проживання - Люблянський оперний театр на вулиці   у Любляні.   Словенський національний театр опери та балету в Любляні був заснований у 1918 році. Зараз це підсекція Словенського національного драматичного театру в Любляні ( ) і налічує близько 50 танцюристів.

Історія 
Історія опери в Словенії сходить до твору «Тамерлано» Джузеппе Клементе де Бономі в 1732 році. Спочатку опери ставились у будівлі провінційного театру на Конгрес-площі, на місці сьогоднішньої будівлі Національної філармонії. Люблянський оперний театр був побудований в 1892 році. Провінційний театр ( , попередник Люблянської SNG опери та балету, до 191 року спільно використовував приміщення з Німецьким театром (), який потім переїхав до Люблянського драматичного театру.

У 1918 році компанія була розширена за рахунок власного оркестру та професійної балетної групи.    Диригент Мірко Поліч виконав західний репертуар, а також слов'янські твори, такі як балети болгарського композитора Панчо Владигерова та твори словенського композитора Марія Когоя . Поточний репертуар включає Массне, Россіні, Моцарта тощо

Див. також 
 Мариборський словенський національний театр (SNG Марібор)
 Словенський національний театр у Новій Гориці (SNG Нова Гориця)
 Міський театр Любляни (Mestno gledališče Ljubljana, MGL)
 Словенська філармонія
 Зал Канкара, Любляна, вулиця Прешерен, 10
 Літній театр «Крижанке», Любляна, вулиця Міклошича, 28
 Люблянський замок, концерти салону

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
Мистецтво Словенії
Оперні театри